Le Theil, település Franciaországban, Allier megyében
Le Theil, település Franciaországban, Manche megyében
Le Theil, település Franciaországban, Orne megyében
Le Theil-de-Bretagne, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében
Le Theil-Nolent, település Franciaországban, Eure megyében
Le Theil-en-Auge, település Franciaországban, Calvados megyében
Le Theil-Bocage, település Franciaországban, Calvados megyében